Squeo ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Squeo (1948–2019), argentinischer Fußballspieler
 Daniele Squeo (* 1985), italienischer Dirigent